South Charleston (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 South Charleston (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest.